Pavocosa este un gen de păianjeni din familia Lycosidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe 

Genuri de păianjeni
Pavocosa